Losonci György
 Losonci György (1940) gyeplabdázó, jégkorongozó
 Losonci György (1967) gyeplabdázó
Losonczy György
 Losonczy György (1905–1972) operaénekes (basszbariton)